Трефко́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 60 км на схід від Ам'єна, 55 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Трефкон на сайті французького Національного інституту географії
 Трефкон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трефкон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трефкон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трефкон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена